Die 51. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1947/48 statt.
Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess AC Bellinzona.

Nationalliga A 

|}

Nationalliga B 

|}

Playoff 

|}

1948
Fußballsaison 1947/48